Kakko est patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1969), chanteuse et actrice japonaise
 (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace
Kaapo Kakko (né en 2001), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1985), golfeuse finlandais
 (né en 1982), golfeur finlandais
Tony Kakko (né en 1975), musicien et compositeur finlandais

Voir aussi
Kakko, type de tambours japonais
Up Up Girls Kakko Kar, groupe pop japonais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois